Тибоде () — французская фамилия. Известные носители:

 Тибоде, Альбер (1874—1936) — французский критик и эссеист.
 Тибоде, Жан-Ив (род. 1961) — французский пианист.